Э́нгельс ( от  «ангел») — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Энгельс, Адриан (1906—2003) — нидерландский органист.
 Энгельс, Вольфганг (род. 1943) — немецкий автослесарь, бежавший в Западный Берлин на бронетранспортёре.
 Энгельс, Георг (1846—1907) — немецкий актёр.
 Энгельс, Людвиг (1905—1967) — бразильский шахматист.
 Энгельс, Мартин (известен под именем Kamal; род. 1956) — немецкий музыкант в жанрах нью-эйдж и эмбиент, звукорежиссёр.
 Энгельс, Оттон Васильевич (1880—1951) — русский художник-авангардист.
 Энгельс, Фридрих (1820—1895) — немецкий философ, учёный и общественный деятель, один из основоположников марксизма.
 Энгельс, Штефан (род. 1960) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Энгельс, Эрих (1908—1951) — гауптштурмфюрер СС.
 Энгельс, Юлиан (род. 1993) — немецкий футболист.
 Энгельс, Ян (1922—1972) — бельгийский велогонщик.

Топонимы 
 Энгельс — город в Саратовской области России.
 Энгельс — посёлок в Александровском районе Оренбургской области России.
 Энгельс — село в Узункольском районе Костанайской области Казахстана, ликвидировано в 2009 году.
 Энгельс — до 2001 года название села Нураул Мактааральского района Туркестанской области Казахстана.
 Энгельс — до 2008 года название села Енбекши Келесского района Туркестанской области Казахстана.
 Энгельс — до 1993 года название села Каракур Сузакского района Туркестанской области Казахстана.
 «Энгельс» — авиабаза ВВС ВС России вблизи города Энгельс Саратовской области.
 Муниципальное образование город Энгельс — муниципальное образование со статусом городского поселения в составе Энгельсского муниципального района Саратовской области России.
 Пик Энгельса — горная вершина на Шахдаринском хребте, на юго-западе Памира в Таджикистане.

Другие значения 
 «Энгельс» — эскадренный миноносец типа «Орфей» (до 1922 года — «Десна»).
 Энгельс (также эстерлинг или эстерлен) — старинная нидерландская единица измерения массы,  унции или  фунта.
 «Форум Маркса и Энгельса» — скульптурный ансамбль в районе Митте (Берлин), возведённый в 1980-е годы.
 «Юноша Фридрих Энгельс» — мультипликационный фильм 1970 года киностудии Союзмультфильм.

См. также

Примечания